Hurley es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York (Estados Unidos):

  Hurley (pueblo).
  Hurley (aldea).

Títulos semejantes o relacionados 
 Hurley